Баба́нін — російське прізвище, яке утворене від церковного чоловічого імені Бабан.

Походження 

Ймовірно, Бабаном називали вихованця бабусі або її улюбленця. Інакше кажучи — бабусин. Слід зазначити, що в нижегородських говорах слово «баба» було синонімом сучасного «бабій». Тому прізвисько Бабан міг отримати і любитель жінок.

У деяких говорах Бабакою і Бабаньою називають бабусю. У російських говорах було частим пестливе звертання до бабусі або взагалі до літньої жінки — бабаня.

Втім, деякі прізвища на Баба- можуть бути пов'язані і з іншими значеннями цього слова, які можна знайти в словнику Даля: бабатя, бабуля — жінкоподібний чоловік, бабиця — колісна маточина, головаста рибка тощо.

Бабаченко — українське прізвище, ймовірно з тією ж основою.

Історія 

У «Словнику давньоруських особистих імен» Тупикова є такі особи з цим прізвищем:

 Бабайко Юдін, Переславський рибалка (1562);
 Бабайко, луцький селянин (1570);
 Ждан Бабейка, Пінський міщанин (1629);
 Степанко Бабан, селянин Молвятицкого пог. (1495).

Відомі носії 

 Бабанін Анатолій Андрійович — український вчений-морфолог.
 Бабанін Володимир Олександрович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Бабанін Іван Якимович — Герой Радянського Союзу.
 Бабанін Максим Ігорович (нар. 1988) — російський боксер, чемпіон Росії 2015 року.
 Бабанін Микола Андрійович (1918-1990) — Герой Радянського Союзу.
 Бабанін Федір Михайлович — Георгіївський кавалер; підполковник; № 2020; 26 листопада 1808.

 Бабаніна Світлана Вікторівна (нар. 1943) — радянська плавчиха, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту.

Примітки